Гахский район (, ) — административная единица на севере Азербайджана. Административный центр — город Гах.

История 
Кахский район Азербайджанской ССР создан 8 августа 1930 года с центром в городе Ках. 4 января 1963 года расформирован и до 17 июня 1964 года входил в состав Закатальского района.

География 
Район граничит с Россией (Дагестан) на северо-востоке, Грузией на западе, Загатальским районом на севере, Шекинским районом на востоке, с Евлахским и Самухским районами на юге. 

Северная и северо-восточная часть района занята Кавказскими горами. В центральной части располагается Алазань-Хафтаранская равнина. Реки Кюрмюк, Айричай и другие относятся к бассейну реки Ганых (Алазань).

На юге района доминирует сухой субтропический климат, в центре — жаркий влажный субтропический, в горах — холодный. Годовое количество осадков на юге — 300 мм, на севере — 1600 мм.

Обилие водных ресурсов, баланс влаги, продуктивные почвы, леса, альпийские и субальпийские луга, зимние пастбища обеспечивают развитие сельского хозяйства и животноводства. В результате сильных дождей в горах и таяния снегов в районе часто происходят наводнения, которые наносят ущерб посевным площадям, а иногда и жилым помещениям. 

В лесах растут дуб, граб, орех, каштан, различные фруктовые деревья. Обитают бурый медведь, горный козел, кабан, различные птицы. Создан Илисуинский заповедник. Большая часть земель заповедника приходится на село Агчай.

На территории района расположен Илисуинский заповедник.

Административное деление 
Административно состоит из города Гах и 61 села: , , , Алмалы, , , Амирджан, , Ашагы-Малах, , Байдарлы, , , , , , , , , , , , , Гюллюк, , , , , , , , , Илису, , , , , Кораган, Кум, Кыпчак, Лекит, Лекит-Кётюклю, , , , , , , Сарыбаш, , Тангыт, , , Узунтала, , , , , , ,

Население 

Статистика демографии показывает, что рост населения колеблется. Например, в 2000 году было 832 новорожденных, в 2006 году — 816, в 2009 году — 753.

Природные ресурсы 
В речных долинах, особенно в долинах реки Курмук и ее ответвлений распространены гравий, песок, глина,  щебень. Основные ресурсы измельченной смеси песка сосредоточены на конвергенции рек. Имеются месторождения минерального сырья. Запасы глины составляют 35 000 м3 и — 116 тысяч м3.

Водные ресурсы района составляют 13 % водных ресурсов Большого Кавказа (3 873 км3). Для обеспечения водоснабжения из различных источников в секунду извлекается 100 000 м3 воды, из которых 99 000 м3 составляют речная вода и 1000 м3 - подземные воды. 63 тыс. м3 используются как поливная вода, 0,40 тыс. м3 для внутреннего потребления, 0,28 тыс. м3 - для производства, 2 тыс. м3 - в сельском хозяйстве.

Из полезных ископаемых присутствует сера, полиметаллическая руда. Залежи минеральных источников расположены в Огланбулаг, Гызбулаг и Хамамбулаг, роднике возле села Сусканд. Около родника находится санаторий и производится питьевая вода «Гах».

Экономика 
Район относится к Шеки-Загатальский экономический району. Развивается животноводство, растениеводство (особенно специализированное на зерне), садоводство, выращивание орехоплодных (фундук, каштан, орех). 

Основными предприятиями пищевой промышленности являются плодоовощные консервные заводы. Большая часть производимой продукции отправляется в другие регионы. Действуют предприятия по производству масложировой продукции, хлебобулочных изделий, восточных сладостей.

Достопримечательности 
В районе обнаружено несколько поселений и курганов (энеолит-железо, бронзовый век). 

 Джинли гала — крепость на левом берегу реки Курмухчай в деревне Илису. Крепость была построена в VII—IX веках с целью обороны. Сооружены специальные бойницы для поражения врага стрелковым оружием.
 Сумуг-кала — построена в деревне Илису с оборонительной целью в VII—IX веках. Башня четырехугольной формы и сужается к самому верху. Состоит из четырех этажей. Стены построены из камня 
 Мост Улу — построен в месте сужения реки Кюмрюк. Мост сохранился до наших дней и действует.
 Крепость Гасан хана — относится к XIX веку. Находится около деревни Гахбаш, на правом берегу реки Кюмрюк. Крепость состоит из башен и крепостных стен. Носила оборонительный характер. При строительстве башни использовался речной камень и известковый раствор
 Галача (крепость Шамиля) — Расположена на Йезлидаге, рядом с деревней Илису. Имеет округлую форму
 Мавзолей Гаджи Тапдыг и Шейх Юнис Имрэ — построены в лесах деревни Онджанлы около могил выдающихся личностей Гаджи Тапдыга и Шейха Юнис Имрэ. Место прозвано местными жителями «Огуз».
 Мечеть XVII века в историко-культурном заповеднике Илису
 Крепость «Джинли» IX—XIV веков 
 Храмовый комплекс XII—XIII веков
 Замок Пяри XV—XVI веков 
 Храм XVI века 
 Замковые ворота и стены XVI—XVII вв. 
 Мечеть Хаджи Тапдык

Известные уроженцы 
 Анатолий Муратов (1900—1964) — советский военачальник, гвардии генерал-майор.
 Хамис Мурадов (род. 1943)  — азербайджанский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, Народный артист Азербайджана (2005), Заслуженный деятель искусств Азербайджана (2000), лауреат Государственной премии Азербайджанской ССР (1988), индивидуальный стипендиат Президента Азербайджанской Республики (2012), директор киностудии «Азербайджанфильм» (2002—2011).
 Имам Мустафаев — советский партийный и государственный деятель. 1-й секретарь ЦК КП Азербайджанкой ССР (1954—1959).
 Мосе Джанашвили (1855—1934) — автор работ по истории, этнографии и лингвистике, большинство из которых посвящено русско-грузинским отношениям.
 Исмаил Дагестанлы (1907—1980) — актёр театра и кино, народный артист Азербайджанской ССР (1949), народный артист СССР (1974)
 Айнур Софиева — азербайджанская шахматистка, международный гроссмейстер, депутат Милли Меджлиса Азербайджана второго созыва, заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, президент федерации шахмат Азербайджана в 2002—2007 годах.

См. также 
 Административно-территориальное деление Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 Исполнительная власть Гахского района Официальный сайт
 Заповедник Илису

 
Появились в 1930 году в Азербайджане